Казаклар — название населённых пунктов:

Россия 
 Казаклар — село в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Казаклар — деревня в Арском районе Татарстана.
 Казаклар — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Казаклар — деревня в Тукаевском районе Татарстана.
 Казаклар — село в Тюлячинском районе Татарстана.

Крым 
 Казаклар —  исчезнувшее село в  Симферопольском районе  Крыма.

См. также 
 Казаклар-Кубово
 Казаклар - татарское название деревни Сабакаево в Татарстане